Nålnötter (Acicarpha) är ett släkte av calyceraväxter som beskrevs av Antoine Laurent de Jussieu. Enligt Catalogue of Life ingår Nålnötter i familjen calyceraväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen calyceraväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Calyceraväxter